Louis Navarre peut désigner :

 Louis Navarre (1853-1921), homme politique français ;
 Louis Navarre, acteur français.